Lengthal ist der Ortsname von

 Lengthal (Mehring), Ortsteil der Gemeinde Mehring, Landkreis Altötting, Bayern
 Lengthal (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Lengtal